Somewhere on Tour — світовий концертний тур американського метал-гурту Iron Maiden  на підтримку альбому Somewhere in Time.

Сет-лист

Концерти

Примітки 

Концертні тури Iron Maiden